Бюро де Ла Ривьер (; р. ок. 1340 — ум. 16 августа 1400 в Париже) — французский политический деятель, камергер и советник королей Карла V и Карла VI.

Биография 

Сын Жана II де Ла Ривьера (ум. 1346/49) и Изабо д’Ангеран (ум. 1363). Представитель рода, основателем которого считается Жан, с 1171 года первый сеньор де Ла Ривьер.

Ещё в юности, в 1358 году, познакомился с дофином — будущим королём Карлом V, с которым был приблизительно одного возраста, став его другом и доверенным лицом. Тот, вступив на престол, назначил его своим камергером и советником. С 1365 года — главный королевский камергер (сменил на этом посту своего умершего брата Жана).

В 1376 году участвовал в мирных переговорах с англичанами. В 1379 году — один из военачальников французской армии во время похода в Бретань.

Согласно завещанию Карла V — член опекунского совета при малолетнем Карле VI. В конце 1380 года обвинён в сношениях с англичанами, и его отстранили от дел дяди короля — герцоги Людовик Анжуйский, Жан Беррийский и Филипп Бургундский. Однако за советника вступился коннетабль Оливье де Клиссон, который был обязан Бюро де Ла Ривьеру своим назначением на должность. По рассказу средневекового историка, на глазах у всего двора он бросил перчатку, и никто не осмелился принять вызов.

С 1388 года, когда Карл VI избавился от опеки герцогов, Бюро де Ла Ривьер стал одним из «мармузетов», группы советников молодого короля, фактически руководивших французским государством. Однако в 1392 году король впал в безумие, и принцы, дяди короля, снова захватили власть. Бюро де Ла Ривьер был арестован в своём замке Они, его владения конфисковали. Содержался сначала в Лувре, потом в Бастилии.

В 1394 году в период временного просветления разума король затребовал к себе своего министра. Узнав, что тот в заключении, Карл VI приказал освободить Бюро де Ла Ривьера (что и было сделано 31 января) и вернуть ему конфискованное имущество. Однако король для его же безопасности запретил ему жить в столице, и Бюро де Ла Ривьер удалился в свой замок Тур-дю-Пен в Дофине. Потом он получил разрешение вернуться.

Умер 16 августа 1400 в Париже. Согласно воле короля Карла V похоронен в базилике Сен-Дени у его ног вместе с Бертраном Дюгекленом и Луи де Сансерром.

Владения 
13 июня 1366 года получил от короля сеньорию Сези (Césy) в Бургундии. 20 октября 1370 года купил у Перронеллы, жены Клемана Руо по прозвищу Тристан, сеньории Сен-Морис-ан-Тизуайль и Корвол-д’Амбернар. 8 июля 1377 года купил у Жана Ла Персонна сеньории Марси и Наннэ.

Семья 
Жена (свадьба 8 марта 1360 года) — Маргарита д’Оно (ок. 1346—1418), дама д’Оно и де Рошфор (купила сеньорию Рошфор в 1380 г. у Изабеллы де Руси, дочери Роберта де Руси). Дети:
 Изабелла, жена сеньора де Сен-Врена
 Шарль (ум. 1432), граф де Даммартен (1400—1402, по правам жены), сеньор де Ла Ривьер, Оно, Рошфор, Креси, Мондубло и Сеси, советник короля Карла VI.
 Жанна, дама д’Иер, жена адмирала Жака I де Шатильона;
 Жак (ум. 1413), сеньор Шасси и Оно, камергер Людовика I Орлеанского.
 Пьеретта, жена Ги VI де Ла Рош-Гюйона.

Примечания

Источники 
 https://www.britannica.com/biography/Bureau-de-la-Riviere
 Françoise Autrand, Charles VI : la folie du roi, Paris, Fayard, 1986
 Philippe Le Bas. Famille de la Rivière. Dans France: Dictionnaire Encyclopédique, Volume 10, 1848. pp. 64-65.
 http://thierryhelene.bianco.free.fr/drupal/?q=node/180
 LEFEBVRE (Armand). Nouvelle note sur Bureau de la Rivière et sa famille. Paris, impr. P. Dupont, 1895. In — 8 ° , 16 p .